Spojení písmen M a B může mít různé významy:

m v. V cnnsm o

MB 
 Škoda 1000 MB
 značka automobilů AZNP Mladá Boleslav
 bývalá SPZ okresu Mladá Boleslav
 označení jeřábů vyráběných v bývalé Mostárni Brezno
 telefon s místní baterií
 megabajt (anglicky megabyte) – milion bajtů (jednotka informace), v některých aplikacích či systémech (např. Windows) 10242 bajtů
 základní deska (motherboard) počítače
 Manitoba – provincie Kanady
 CA-MB – kód ISO 3166-2 pro provincii Manitoba
 CF-MB – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Mbomou

Mb 
 Megabit – Mb nebo Mbit, milion bitů (jednotka informace), v některých aplikacích či systémech 10242 bitů

mb 
 milibar – jednotka tlaku
 běžný metr – je pomocná jednotka, používaná v různých odvětvích

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky